Шестидесятилетний цикл ( gānzhǐ) — система китайского летоисчисления, основанная на комбинации десятеричного () и двенадцатеричного () циклов (см. соответственно небесные стволы и земные ветви).

Знаки каждого из циклов следуют попарно в строгом порядке, например:

Асимметрия двух циклов приводит к тому, что последовательность «небесных» знаков возобновляется на двух из последних «земных» знаков, таким образом генерируя новую уникальную комбинацию пар «ствол-ветвь».

История 
Сложившаяся система знаков гань-чжи зафиксирована уже в наиболее раннем слое китайских письменных памятников — в гадательных надписях эпохи Шан — для записи дней и лет. Она, в частности, традиционно используется для обозначения годов правления китайских императоров. Использование системы гань-чжи как дат календаря началось в III веке до нашей эры.

Коррелятивная система 

В наиболее развитой форме система гань-чжи использовалась, среди прочего, для предсказаний с использованием понятия у-син.

Перевод между гань-чжи и десятичной системами 
Сопоставим каждому небесному стволу число X в соответствии с таблицей:

Каждой же земной ветви сопоставим число Y по таблице:

Для перевода десятичного числа N в диапазоне от 1 до 59 в систему ганьчжи возьмём за X остаток от деления числа N на 10 (то есть число единиц в числе N). За Y возьмём остаток от деления числа N на 12. По таблице получим соответствующую пару символов системы гань-чжи.

Для перевода пары символов системы гань-чжи кроме 癸亥 в десятичную систему, по таблице определим пару чисел X и Y. Нам нужно определить число десятков N и число единиц M искомого десятичного числа Z. За M возьмём уже найденное число X. За N возьмём число (X-Y)/2, если оно неотрицательно, или 6+(X-Y)/2 в противном случае.

Осталось запомнить, что числу 60 в системе гань-чжи соответствует пара 癸亥.

Пример 
Для перевода числа 59 в систему гань-чжи находим, что число X равно 9, и по первой таблице первый символ искомой пары — 壬. Число Y как остаток от деления 59 на 12 равно 11, и по второй таблице второй символ искомой пары — 戌. Таким образом, получаем, что числу 59 в системе гань-чжи соответствует пара символов 壬戌.

Для обратного перевода пары символов ганьчжи 壬戌 в десятичную систему по первой таблице находим X равным 9, а по второй таблице Y равным 11. Тогда число M для искомого десятичного числа будет равно 9, а число N=6+(9-11)/2=5. Получаем, что искомое десятичное число Z равно 59.

Начало первого года шестидесятилетнего цикла (甲子年) по европейскому летоисчислению 

¹Прим: Поскольку использование системы гань-чжи как дат календаря началось в III веке до н. э., то перевод более древних дат не имеет практического смысла.

Примечания

Литература 
 

Китайский календарь